Osoby o tym nazwisku:
 Józef Bischof – polski oficer
 Werner Bischof – szwajcarski fotoreporter
 Wolfgang Bischof – rzymskokatolicki duchowny, biskup